Superpuchar Polski 2019 im. Andrzeja Niemczyka w piłce siatkowej kobiet – szósta edycja rozgrywek o Superpuchar Polski rozegrał się 6 października 2019 roku. Zorganizowana przez Polską Ligę Siatkówki (PLS) pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS). W meczu o Superpuchar Polski 2019 brał udział zdobywca Pucharu Polski 2019 -  i Mistrz Polski 2019 - .

Po raz 3 zdobywcą Superpucharu Polski został klub .

MVP spotkania wybrana została kubanka Gyselle Silva.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Wyjściowe ustawienie drużyn

Zobacz też 
 Liga Siatkówki Kobiet (2018/2019)
 Puchar Polski w piłce siatkowej kobiet (2018/2019)

Przypisy 

2019 w piłce siatkowej
2019 w polskim sporcie
Sport w Kaliszu
Superpuchar Polski w piłce siatkowej kobiet